Наде́жда Тимофе́евна Аксакова, в замужестве Карташе́вская (1793—1887) — младшая сестра писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, выведенная в ряде его произведений, включая «Детские годы Багрова-внука» и неоконченную повесть «Наташа» (1859); нежные чувства к ней писатель пронес через всю свою жизнь.
 
В 1817 году Надежда Аксакова вышла замуж за Григория Ивановича Карташевского, преподавателя математики Казанского университета. О нём упоминает Аксаков в своей книге «Воспоминания» (1856). В качестве приданого получила имение Пёстровка в Уфимской губернии.

В 1841 году Карташевская стала владелицей имения Руново недалеко от Петербурга. По фамилии Карташевской позднее назван посёлок и железнодорожная станция в нынешнем Гатчинском районе Ленинградской области: Карташевская. В 1842 году она купила также мызу Кобрино, когда-то принадлежавшую А. П. Ганнибалу.

Матриарх и живой носитель фамильных преданий, Надежда Тимофеевна занимает одно из центральных мест в огромном эпистолярном наследии семейства Аксаковых. Последние годы жила в Петербурге в собственном доме по ул. Малой Московской, д. 4.

Скончалась в возрасте 94 лет. Надгробие на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры утрачено в советское время. В браке имела пятерых сыновей и трёх дочерей, из них:
 Мария Григорьевна (1818—1906)
 Николай Григорьевич (1820—1889), генерал-лейтенант.
 Владимир Григорьевич (15.09.1821— ?), крещен 30 сентября 1821 года в Симеоновской церкви при восприемстве князя А. Н. Голицына и тетки С. Т. Аксаковой; надворный советник.
 Юлия Григорьевна (1823—1895)
 Надежда Григорьевна (20.11.1828—1890), крещена 29 ноября 1828 года в Исаакиевском соборе, замужем за Александром Николаевичем Марковичем (1830—1907).

Примечания

Литература 
 Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. Незаконченная повесть С. Т. Аксакова «Наташа». Историко-краеведческий комментарий. — Уфа, 1988.
 Аксаков С. Т. Избранное. — М., 1975

Надежда
Похороненные на Тихвинском кладбище, чьи могилы утрачены
Персоналии по алфавиту